Förstner ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Förstner (* 1948), deutsche Politikerin (SPD)
 Heinrich Förstner (1923–1973), deutscher Fotograf 
 Karl Förstner, Mitglied der Württembergischen Landstände 1900 bis 1912
 Konrad Förstner (* 1980), deutscher Bioinformatiker und Hochschullehrer 
 Lucien Förstner (* 1987), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Rudolf Förstner (1912–2011), deutscher Geodät und Hochschullehrer
 Ulrich Förstner (* 1940), deutscher Geologe und Hochschullehrer 
 Wolfgang Förstner (* 1946), deutscher Geodät und Hochschullehrer